Xok – comune dell'Azerbaigian nel distretto di Kəngərli
 xok – codice ISO 639-3 della lingua xokleng